Daam peut désigner :

Patronyme 

 Nadia Daam (née en 1978), journaliste française.

Toponymes 

 , barrage néerlandais ;
 Daam (Amsterdam), rue d'Amsterdam ;
 Daam (Anvers), quartier d'Anvers ;
 , canal néerlandais ;
 , canal néerlandais ;
 , montagne indonésienne ;
 , hameau néerlandais.

Autres 

 , film estonien ;
 , téléfilm pakistanais ;
  (1771-1855), avocat et auteur néerlandais ;
 , série télévisée indienne.

Voir aussi 

 Jessie Daams (née en 1990), coureuse cycliste belge.